Рагозинский сельский округ

Брянская область 

 Рагозинский сельский административный округ Почепского района (2012—2019)

Омская область 

 Рагозинский сельский округ Седельниковского района